Ilhas Salomão — cujo código ISO 3166-1 é SB
Antimônio — cujo símbolo químico é Sb